La cynégétique ou « art et technique de la chasse » désigne la science de l'exploitation des ressources vivantes sauvages terrestres.

Plusieurs recueils antiques consacrés au sujet portent aussi ce nom (en grec ancien  / Kynêgetiká, du verbe  / kynêgéô-kynêgố, composé de  / kýôn, « chien » et  / ágô, « mener », littéralement « mener des chiens »). Ils traitent en grande partie de l'élevage, du soin, et de l'emploi des chiens et des chevaux :
 la Cynégétique de Xénophon () ;
 les Cynégétiques de Grattius () ;
 la Cynégétique d'Arrien, dit Xénophon le Jeune () ;
 les Cynégétiques d'Oppien de Syrie () ;
 les Cynégétiques de Némésien ().

Voir aussi 
 , concept équivalent pour la pêche

Notes et références